Interkontinentala cupen 1995, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1995, var den trettiofjärde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 28 november 1995. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Ajax från Amsterdam, Nederländerna, som vann Champions League 1994–95. Sydamerika representerades av Grêmio från Porto Alegre, Brasilien, som vann Copa Libertadores 1995.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Ajax vann cupen efter en oavgjord match som slutade mållös på Tokyos Olympiastadion, och fick avgöras med straffsparksläggning som slutade 4–3. Danny Blind blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1995
Uefa Champions League 1994/1995

Källor

Noter

1995
Fotbollsåret 1995
1995 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
AFC Ajax
Grêmio FBPA
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan